

Cinema 
 The Fighting Chance – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Fighting Chance – film del 1916
 The Fighting Chance – film del 1920 diretto da Charles Maigne

Letteratura 
 The Fighting Chance – romanzo di Robert William Chambers del 1906